Příjmení Surkov () má více nositelů:

 Arťom Surkov (* 1993), ruský zápasník klasik
 Michail Surkov  (1921–1953), ruský odstřelovač
 Vladislav Surkov (* 1964), ruský politik